Die ukrainische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland.

Qualifikation 

Spielergebnisse

Ukrainisches Aufgebot

Quartier der Mannschaft 
Die Mannschaft hatte ihr Quartier in Potsdam im Seehotel Seminaris.

Spiele der Ukraine

Vorrunde 
 Mittwoch, 14. Juni 2006, 15 Uhr in Leipzig Spanien –  Ukraine 4:0 (2:0)
 Montag, 19. Juni 2006, 18 Uhr in Hamburg Saudi-Arabien –  Ukraine 0:4 (0:2)
 Freitag, 23. Juni 2006, 16 Uhr in Berlin Ukraine –  Tunesien 1:0 (0:0)

Details siehe Fußball-Weltmeisterschaft 2006/Gruppe H

Achtelfinale 
 Montag, 26. Juni 2006, 21 Uhr in Köln Schweiz –  Ukraine 0:0 n. V., 0:3 i. E.

Details siehe Fußball-Weltmeisterschaft 2006/Finalrunde

Viertelfinale 
 Freitag, 30. Juni 2006, 21 Uhr in Hamburg Italien –  Ukraine 3:0 (1:0)

Details siehe Fußball-Weltmeisterschaft 2006/Finalrunde

Besonderes 
Die Mannschaft der Ukraine qualifizierte sich erstmals überhaupt für die Endrunde einer Fußball-Weltmeisterschaft und gelangte darüber hinaus bis ins Viertelfinale.

2006
Ukraine